Il singolare del torneo di tennis Mercedes Cup 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Ramesh Krishnan che ha battuto in finale Sandy Mayer 5-7, 6-3, 6-3, 7-6.

Teste di serie 

 Sandy Mayer (finale)
 Brian Teacher (primo turno)
 Mark Edmondson (primo turno)
 Christopher Mottram (secondo turno)

 Chris Lewis (quarti di finale)
 Andreas Maurer (secondo turno)
 Russell Simpson (primo turno)
 Peter Elter (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Mercedes Cup 1982